Сан Антонио де лас Крусес има више значења:

 Сан Антонио де лас Крусес, Сан Антонио (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Антонио де лас Крусес, Ла Троха (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Антонио де лас Крусес (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику